Аль-А́рби Хиля́ль Суда́ни (; родился 25 ноября 1987 года в городе Шлеф, Алжир) — алжирский футболист, нападающий клуба «Дамак». Выступал за национальную сборную Алжира.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «АСО Шлеф». Во взрослом футболе дебютировал в составе этого клуба в мае 2006 года, выйдя на замену на 72-й минуте матча против «УСМ Аннаба». В составе «АСО Шлеф» провел шесть сезонов, приняв участие в 108 матчах чемпионата, был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность 0,42 гола за матч. В 2008 году признан лучшим молодым игроком Алжира, а в сезоне 2010/11 стал чемпионом Алжира и лучшим бомбардиром чемпионата.

В состав клуба «Витория» (Гимарайнш) присоединился в 2011 году, сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Первый матч за «Виторию» сыграл 25 августа 2011 года в Лиге Европы против мадридского «Атлетико». 16 октября 2011 года впервые отличился за португальский клуб — в кубковом матче против «Моура Атлетико» сделал дубль, который помог его команде одержать волевую победу 2:1. 26 мая 2013 года Судани помог «Витории» впервые в истории клуба выиграть Кубок Португалии, забив один из двух голов команды в ворота «Бенфики». Всего Судани сыграл за клуб 37 матчей в национальном чемпионате, забив 13 мячей.

В 2013 году присоединился к составу клуба «Динамо» (Загреб) за сумму в 900.000 евро, подписав 4-летний контракт. В сезоне 2013/14 стал чемпионом и обладателем Суперкубка Хорватии и занял третье место в споре бомбардиров чемпионата с 16 голами в 31 матче.

29 июня 2018 года подписал трёхлетний контракт с английским клубом «Ноттингем Форест».

18 июня 2019 года перешёл в греческий клуб «Олимпиакос».

Выступление за сборную 
С 2008 по 2011 года привлекался в состав сборной игроков национального чемпионата Алжира, сыграл за неё 11 официальных матчей. В её составе стал автором 3 голов, все три забил на Чемпионате африканских наций 2011 года и стал лучшим бомбардиром турнира.

4 июня 2011 года дебютировал за национальную сборную Алжира в матче против Марокко, выйдя на замену на 79-й минуте.

В июне 2014 года включён тренером Вахидом Халилходжичем в состав сборной для участия в финальном турнире Чемпионата мира 2014. На турнире принял участие в трёх матчах — играх группового турнира против Бельгии и России и матче 1/8 финала с Германией.

Голы за сборную

Клубная статистика

Достижения

Клубные

«АСО Шлеф» 
 Чемпион Алжира: 2010/11

«Витория» 
 Обладатель Кубка Португалии: 2013

«Динамо» (Загреб) 
 Чемпион Хорватии (4): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Кубка Хорватии (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2013

«Олипиакос» (Пирей) 
 Чемпион Греции: 2019/20
 Обладатель Кубка Греции: 2019/20

Международные 
 Обладатель Кубка арабских наций: 2021

Индивидуальные 
 Футболист года Лиги 1: 2010/11
 Символическая сборная чемпионата Хорватии: 2014, 2017, 2018
 Лучший футболист чемпионата Хорватии: 2018
 Лучший бомбардир Чемпионата африканских наций: 2011 (3 гола)
 Лучший бомбардир Лиги 1: 2010/11 (18 голов)
 Лучший бомбардир квалификации Кубка африканских наций: 2017 (7 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Хорватии: 2017/18 (17 голов)

Примечания

Ссылки 
 DZFoot Профиль

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «АСО Шлеф»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Аль-Фатех»
Игроки ФК «Дамак»